Монро () — шотландське прізвище та похідні від нього топоніми.

Прізвище 

 Біл Монро (; 1911—1996) — американський співак, музикант, композитор, художній керівник вокально-музичного гурту «Блю-Ґрес-Бойс».
 Вогн Монро (; 1911—1973) — американський співак, трубач, керівник біг-бенду, актор, і бізнесмен, популярний у 1940-50-их.
 Грег Монро ( 1990) — американський баскетболіст, центровий і форвард.
 Діва Монро (справжнє ім'я Шевченко Олександр Петрович; 1978) — українська травесті-артистка, блогер, співачка, громадський діяч.
 Джеймс Монро (;1758–1831) — 5-й президент США.
 Елізабет Монро (, до шлюбу — Кортрайт; 1768—1830) — перша леді Сполучених Штатів з 1817 по 1825 (у шлюб з Джеймсом Монро).
 Ерл Монро (; 1944) — американський баскетболіст, захисник.
 Мередіт Монро (; 1969) — американська акторка.
 Мерилін Монро (, справжнє ім'я: Норма Джин Мортенсон (Бейкер), ; 1926—1962) — американська кіноакторка, співачка, модель, кінорежисерка та автобіографістка.
 Роберт Монро (; 1915—1995) — американський дослідник астральних подорожей, письменник.
 Томас Монро (; 1902—1960) — американський сценарист.

Топоніми

Округи 
 Монро () — назви округів у США:
 Монро (округ, Айова)
 Монро (округ, Алабама)
 Монро (округ, Арканзас)
 Монро (округ, Вісконсин)
 Монро (округ, Джорджія)
 Монро (округ, Західна Вірджинія)
 Монро (округ, Іллінойс)
 Монро (округ, Індіана)
 Монро (округ, Кентуккі)
 Монро (округ, Міссісіпі)
 Монро (округ, Міссурі)
 Монро (округ, Мічиган)
 Монро (округ, Нью-Йорк)
 Монро (округ, Огайо)
 Монро (округ, Пенсільванія)
 Монро (округ, Теннессі)
 Монро (округ, Флорида)

Населені пункти 
 Монро — місто, штат Коннектикут
 Монро — місто, штат Джорджія
 Монро — місто в окрузі Адамс, штат Індіана
 Монро — місто, штат Айова
 Монро — місто, штат Луїзіана
 Монро — місто, штат Мен
 Монро — місто, штат Массачусетс
 Монро — місто у південно-східній частині штату Мічиган, центр однойменного округу
 Монро — місто, штат Нью-Гемпшир
 Монро — місто, штат Нью-Йорк
 Монро — місто та адміністративний центр округу Юніон у штаті Північна Кароліна
 Монро — місто, штат Огайо
 Монро — місто, штат Орегон
 Монро — місто, штат Пенсільванія
 Монро — місто, штат Південна Дакота
 Монро — місто, штат Юта
 Монро — місто, штат Вашингтон
 Монро — місто в окрузі Адамс, штат Вісконсин
 Монро — місто, штат Вісконсин
 Монро — місто в окрузі Ґрін, штат Вісконсин
 Монро — селище, штат Небраска
 Монро Тауншип — селище в окрузі Глостер, штат Нью-Джерсі
 Монро Тауншип — селище в окрузі Міддлсекс, штат Нью-Джерсі
 Монро — селище, штат Нью-Йорк
 Монро Тауншип — селище в окрузі Бедфорд, штат Пенсильванія
 Монро Тауншип — селище в окрузі Бредфорд, штат Пенсильванія
 Монро Тауншип — селище в окрузі Клеріон, штат Пенсильванія
 Монро Тауншип — селище в окрузі Камберленд, штат Пенсильванія
 Монро Тауншип — селище в окрузі Хуаніта, штат Пенсильванія
 Монро Тауншип — селище в окрузі Снайдер, штат Пенсильванія
 Монро Тауншип — селище в окрузі Вайомінг, штат Пенсильванія

Інше 
 Монро () — газове родовище у штаті Луїзіана (США)

Інше 
 3768 Монро (3768 Monroe) — астероїд головного поясу, відкритий 5 вересня 1937 року.

Шотландські прізвища